Die Football League First Division 1974/75 war die 76. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1974 und endete am 29. April 1975.

Derby County gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Vorjahresvizemeister FC Liverpool seine mittlerweile zweite englische Meisterschaft. Von den drei Aufsteigern FC Middlesbrough, Luton Town und Carlisle United konnte nur der Klub aus Middlesbrough die Klasse halten; Luton und Carlisle hingegen mussten neben dem FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Manchester United, Norwich City und Aston Villa ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||18
||22
||25
||20
||21
||20
||22
||26
||22
||22
||22
||18
||21
||29
||24
||26
||21
||21
||25
||25
||32

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Derby County 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1974/75 für Derby County in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Gerald Mortimer: Derby County. A Complete Record 1884–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-39-9.

Weblinks 
 England 1974-75 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1974/75
Fußballsaison 1974/75